Johannes Jacobus Westerouen van Meeteren (1808-1896), schout-bij-nacht en ridder Militaire Willems-Orde
Hein Westerouen van Meeteren (1950), politicus en mediafiguur
Bernhard Theodor Anne Westerouen van Meeteren (1859-1932), burgemeester van Dinteloord en Prinseland, Echteld, IJzendoorn en Zandvoort
Frederik Willem Westerouen van Meeteren (1851-1904), technoloog
Frederik Maximiliaan Westerouen van Meeteren (1896-1975), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
Gijs Westerouen van Meeteren, diplomaat, onder meer ambassadeur in Syrië en Vaticaanstad